Clivina  — род жужелиц из подсемейства Scaritinae. В роде описано около 110 видов.

Описание 
Переднеспинка четырёхугольная, её боковые края до основания с тонким кантиком.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Скариты